Fox TV est l'un des principaux réseaux de télévision en clair diffusant en Turquie et est associé à Fox Broadcasting Company. Depuis juillet 2012, Fox TV diffuse en 16:9.

Programmes

Séries 
 Kırlangıç Fırtınası 
 Muhteşem Yüzyıl: Kösem 
 No: 309 
 Çoban Yıldızı 
 Dayan Yüreğim 
 Kalbimdeki Deniz 
 O Hayat Benim
 Esaretim Sensin 
 Warrior

Liens externes 
 FOX.com.tr, site de la chaîne 

Chaîne de télévision en Turquie
Chaîne ou station de télévision fondée en 1993
Fox Networks Group